De TT van Assen 1994 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden van 23 tot 25 juni 1994 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspan 500 ccEnkel de top 15 van elke race is bekend

Externe links
Uitslagen op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace

1994
Wereldkampioenschap wegrace 1994